Mount Ida bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Mount Ida (Kingsport, Tennessee), NRHP-ID: 73001844
 Mount Ida (Scottsville, Virginia), NRHP-ID: 87000624

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mount Ida (Arkansas), im Montgomery County
 Mount Ida (Massachusetts), im Suffolk County
 Mount Ida (Wisconsin), im Grant County

Berg in Antarktika:
 Mount Ida (Antarktika) in der Königin-Alexandra-Kette der Ross Dependency